Daylight (film), een actiefilm uit 1996

Muziek
Daylight (album van Hudson Ford), het vierde en laatste studioalbum van de Britse muziekgroep Hudson Ford
Daylight (album van The Selecter), een album uit 2017 van de Britse skaband The Selecter
Daylight (band), een muziek
Daylight (lied van Bobby Womack), een lied uit 1976 van de Amerikaanse zanger Bobby Womack, gecoverd door o.a. Kelly Rowland